Ženski svetovni rekord v hitri hoji na 20 km. Prvi uradno priznani rekord je leta 1926 postavila Albertine Regel s časom 58:14, aktualni rekord pa je 20. aprila 1996 postavila Jelena Nikolajeva s časom 41:04. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 22 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

10 km
Hitra hoja